Estado da Palestina — proclamado em 1988 pela OLP, também chamado apenas Palestina
 Palestina (região) — região do Oriente Médio

Geografia política da atualidade

Oriente Médio 

 Territórios palestinianos — designação aplicada a Cisjordânia, Jerusalém Oriental (territórios ocupados por Israel desde 1967) e Faixa de Gaza
 Autoridade Nacional Palestiniana — órgão provisório de autogoverno de parte dos territórios palestinianos, estabelecido em 1994

Brasil

Municípios 

 Palestina (Alagoas)
 Palestina (São Paulo)
 Palestina do Pará
 Palestina de Goiás

Bairros 

 Palestina (Aracaju)
 Palestina (Salvador)
 Palestina (Paraíba do Sul)

Municípios da Colômbia 

 Palestina (Caldas)
 Palestina (Huila)

Outros países 

 La Palestina — localidade da provincia de Córdoba, Argentina
 Palestina de Los Altos — município da Guatemala
 Palestina (Peru) — município

História 

 Terra Santa — designação histórica difusa que se confunde com a região geográfica da Palestina
 Junde de Filastine — distrito militar dos califados omíada e abássida
 Mandato Britânico da Palestina — entidade geopolítica sob administração britânica existente entre 1920 e 1948

Províncias do Império Romano 

 Palestina Prima
 Palestina Secunda
 Palestina Salutar
 Síria Palestina

Desambiguações de topônimos